Italemmezeta - historisch merk van motorfietsen
 Ital (dieet) - dieet in het rastifarianisme
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw, een instituut van 1964 tot 1988 dat in Wageningen gevestigd was